Réservoir peut désigner :
 un récipient ;
 la poche de cuir d'une cornemuse qui sert à emmagasiner l'air ;
 Réservoir à lait

Réservoir d'eau 
 Réservoir d'eau, Réservoir hydrique - une , un lac de barrage, un château d'eau au niveau du sol ou une citerne ;
 Réservoir d'eau de pluie;

Réservoir d'eau de Paris 
Cinq principaux réservoirs d'eau de la ville de Paris :
 Réservoir de Ménilmontant ou réservoirs de la Dhuis ;
 réservoir de Montsouris ;
 réservoir des Lilas ;
 réservoir de Saint-Cloud ;
 réservoir de L'Haÿ-les-Roses.

Réservoirs d'eau secondaires de la ville de Paris :
 Réservoir de Belleville ;
 réservoir de Charonne ;
 réservoir de l'hôpital Saint-Louis ;
 réservoirs de Passy ;
 réservoir de Grenelle.
Ancien réservoir destiné au nettoyage du Grand égout détruit en 1779 :
 Grand réservoir

Lac 
 

 Reservoir, plan d'eau à New York ;
 Réservoir (lac)
 Réservoir Baskatong, plan d'eau au nord de Maniwaki et de Mont-Laurier, au Québec ;
 Réservoir Billings, lac artificiel brésilien ;
 Réservoir Blanc
 Réservoir Boukhtarmal
 Réservoir Cabonga
 Réservoir Choinière
 Réservoir Decelles
 Réservoir Dozois
 Réservoir Ghost
 Réservoir Gouin
 Réservoir Hetch Hetchy
 Réservoir High Island
 Réservoir Kiamika
 Réservoir Kipawa
 Réservoir La Grande 3
 Réservoir La Grande 4
 Réservoir Laforge 1
 Réservoir Manicouagan
 Réservoir McTavish
 Réservoir Meilin
 Réservoir Mitchinamecus
 Réservoir Nechako
 Réservoir Opinaca
 Réservoir Pipmuacan
 Réservoir Plover Cove
 Réservoir Poulaphouca
 Réservoir Robert-Bourassa
 Réservoir Sam Rayburn
 Réservoir Smallwood
 Réservoir Spandaryan
 Réservoir Taureau
 Réservoir Vartry
 Réservoir Verkhnetoulomskoïe
 Réservoir Wickiup
 Réservoir Wilton
 Réservoir conforme
 Réservoir d'Akhourian
 Réservoir d'Argazi
 Réservoir d'Arrocampo
 Réservoir d'Elgin
 Réservoir d'Ivankovo
 Réservoir d'Ouglitch
 Réservoir de Boukhtarma
 Réservoir de Bouzey
 Réservoir de Bratsk
 Réservoir de Caniapiscau
 Réservoir de Charmes
 réservoir de Chosin, Corée du Nord, théâtre de la bataille du réservoir de Chosin en 1950 pendant la guerre de Corée
 Réservoir de Gorki
 Réservoir de Guarapiranga
 Réservoir de Kakhovka
 Réservoir de Kamianske
 Réservoir de Kaniv
 Réservoir de Kaïrakkoum
 Réservoir de Kiev
 Réservoir de Kouïbychev
 Réservoir de Krementchouk
 Réservoir de Mingəçevir
 Réservoir de Narva
 Réservoir de Nijnekamsk
 Réservoir de Novossibirsk
 Réservoir de Oskile
 Réservoir de Panthier
 Réservoir de Perm
 Réservoir de Rybinsk
 Réservoir de Saint-Michel
 Réservoir de Samarkand
 Réservoir de Saratov
 Réservoir de Sarsang
 Réservoir de Saïano-Chouchensk
 Réservoir de Tcheboksary
 Réservoir de Tsimliansk
 Réservoir de Volgograd
 Réservoir de Votkinsk
 Réservoir de Vyatcheslavskoie
 Réservoir de Zaïnsk
 Réservoir de l'Astarac
 Réservoir de la Kama
 Réservoir de la Möhne
 Réservoir de la Paix des Braves
 Réservoir de la Vingeanne
 Réservoir de magma
 Réservoir des Laquets
 Réservoir des Trois-Gorges
 Réservoir du Bourdon, lac français
 Réservoir du Dniepr, lac artificiel ukrainien;
 Réservoir du Grand-Large, lac artificiel français ;
 Réservoir du Narva, lac russe ;
 Réservoir du Grand-Large, lac artificiel français ;
 Réservoir d´Arrocampo, lac espagnol.

Toponyme 

 Réservoir-Dozois, territoire non organisé au Québec ; 
 Réservoirs de Piraillan

Écologie, biologie 
 Réservoir de biodiversité;
 Réservoir (épidémiologie), Réservoir animal de l'agent d'une maladie infectieuse ;
 Réservoir biologique

Carburant/combustible/gaz 
 Réservoir de carburant - d'un véhicule automobile ou d'un aérodyne;
 Réservoir d'essence
 Réservoir d'hydrogène
 Réservoir de carburant auto-obturant
 Réservoir externe
 Réservoir externe de la navette spatiale américaine
 Réservoir largable
 Réservoir de compensation
 Réservoir hydraulique
 Réservoir sous pression

Médecine 
 Réservoir d'Ommaya
 Réservoir iléo-anal

Télévision et cinéma 
 Réservoir, film québécois réalisé par Kim St-Pierre sorti en 2019 ;
 Reservoir Dogs, film de Quentin Tarantino de 1992 ;
 Réservoir Prod, une société de production de télévision française.